Vahe T'adewosyan – un calciatore armeno
Vahe Yaġmowryan – un calciatore armeno